Nejc Berlisk, slovenski hokejist; * 4. maj 1989, Jesenice.

Berlisk je hokejsko kariero začel na Jesenicah, kljub temu pa je prvo tekmo v slovenski ligi odigral za moštvo HK HIT Casino Kranjska Gora. V sezoni 2006/07 je zastopal barve moštva Acroni Jesenice tako v Interligi kot v Slovenski ligi. Zaradi svoje mladosti pa so ga na Jesenicah uporabljali tudi kot del njihove hčerinske ekipe HK Jesenice Mladi. Z njo se je uvrstil v polfinale državnega prvenstva, kjer so tesno izgubili proti HDD ZM Olimpija. Njegov talent so takrat opazili v Ljubljani in mu ponudili večletno pogodbo. Tako se je Berlisk v sezoni 2008/09 preselil k moštvu HDD Tilia Olimpija. Za sezono 2011/2012 se je vrnil v domači klub HK Acroni Jesenice. V sezone 2012/13 je igral za klub HC Morzine-Avoriaz v francoski ligi. Sezono 2013/14 je začel pri klubu Team Jesenice v ligi INL, februarja 2014 pa je prestopil v Coventry Blaze v ligo EIHL. V začetku sezone 2014/15 se je vrnil k Olimpiji na preizkušnjo, ki je ni prestal. Zato je v začetku decembra 2014 prestopil v madžarski Dunaújvárosi Acélbikák, ki igra v ligi MOL.

Berlisk je tudi slovenski reprezentant. Nastopil je na Svetovnem prventsvu U18 leta 2007 in na Svetovnem mladinskem prvenstvu leta 2008. 

Berlisk je prav tako igralec inline hokeja. V sezoni 2007 in 2008 je zaigral za moštvo PROTEINI.SI.

Pregled kariere

|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 34
| 1
| 1
| 2
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 18
| 9
| 14
| 23
| 
| 38
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 39
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 4
|
| 4
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 25
| 2
| 3
| 5
| 
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 20
| 22
| 21
| 43
| 
| 14
|
| 6
| 3
| 6
| 9
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 2
| 16
| 18
| 
| 18
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 29
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 32
| 13
| 29
| 42
|
| 36
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -2
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 50
| 1
| 3
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 17
| 4
| 8
| 12
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 45
| 2
| 8
| 10
|
| 42
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 39
| 1
| 1
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 9
| 2
| 6
| 8
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 372
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 117
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 266
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 71
|}

Zunanje povezave
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HC Morzine-Avoriaz
Hokejisti HDD Jesenice
Hokejisti Coventry Blaze
Hokejisti Dunaújvárosi Acélbikák
Jeseniški športniki